João de Portugal o Juan de Portugal es el nombre con que se identifica a varios reyes, príncipes, o infantes portugueses, y entre ellos:

Reyes 
 Juan I de Portugal (1357-1433), rey de Portugal, fundador de la Dinastía de Avís.
 Juan II de Portugal apodado el príncipe tirano (1455-1495), rey de Portugal, hijo del rey Alfonso V el Africano y de su esposa Isabel.
 Juan III de Portugal o Juan III de Avís (1502-1557), rey de Portugal quien sucedió en el trono a su padre, Manuel I el Afortunado.
 Juan IV de Portugal (1604-1656), también conocido como «el Rey Músico»; fue el VIII duque de Braganza y el primer rey de la dinastía de Braganza.
 Juan V de Portugal (1689-1750), hijo de Pedro II de Portugal. 
 Juan VI de Portugal (1767-1826), hijo de Pedro III de Portugal.

Infantes 
 Juan de Portugal, I duque de Valencia de Campos (1349-c. 1396), hijo del rey Pedro I de Portugal y de Inés de Castro.
 Juan de Portugal (1400-1442), infante, hijo de Juan I de Portugal.
 Juan Manuel de Portugal (1537-1554), infante de Portugal, hijo de Juan III de Portugal.
 Juan de Portugal (1842-1861), Duque de Beja, ijo de la reina María II de Portugal y del rey Fernando II.